Die Saison 2009/10 war die fünfte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 48. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Nach dem Rückzug des Serienmeisters Helsinge Skakklub war die Spitze diesmal dicht zusammen. Erst in der letzten Runde fiel die Entscheidung zugunsten des Århus Skakklub/Skolerne, der den vorher führenden Skakklubben K41 mit 5½:2½ bezwang.
Aus der 1. Division waren der Skakklubben Sydøstfyn und der Nørresundby Skakklub aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der Næstved Skakklub und die Aalborg Skakforening absteigen mussten. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2009/10.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 7. und 8. November 2009, 6. Dezember 2009, 9., 10. und 31. Januar 2010, 21. Februar 2010, sowie am 13. und 14. März 2010. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Århus und je zwei in Valby ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Århus und je zwei in Græsted gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Aalborg ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2009
Schachveranstaltung 2009
Schachveranstaltung 2010